Die Abkürzung FTQ steht für:
 Fédération des travailleurs du Québec, Gewerkschaftsbund der Arbeitnehmer und -nehmerinnen Quebecs 
 Fagerström Tolerance Questionnaire, Vorläufer des Fagerström-Tests

FTQ